Thaumatosmylus är ett släkte av insekter. Thaumatosmylus ingår i familjen vattenrovsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenrovsländor
Thaumatosmylus